Jāsim (arabiska: Qāsim, جاسم) är en subdistriktshuvudort i Syrien.   Den ligger i provinsen Dar'a, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Damaskus. Jāsim ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jāsim är huvudsakligen platt, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Tall al Ḩārrah,  meter över havet,  kilometer nordväst om Jāsim. Jāsim är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Jāsim består till största delen av jordbruksmark. Runt Jāsim är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dar'a (provins)